Born to Be Free è il secondo album di Sonique pubblicato nel 2003.

Tracce

Classifiche

Note

Collegamenti esterni